Tießenbach heißen folgende geographischen Objekte:
 Tießenbach (Gemeinde Scharnstein), Ortschaft in der Marktgemeinde Scharnstein im Almtal, Oberösterreich
 Tießenbach (Alm), Nebenbach der Alm, Oberösterreich